Помножувач напруги
 
 
 Фотоелектронний помножувач
 Пристрій для множення n-розрядных чисел і отримання результату у вигляді 2n-розрядного числа. Елемент арифметико-логічного пристрою.